El Partit Democràtic de Sèrbia —Демократска странка Србије, Demokratska Stranka Srbije, DSS en serbi— és un partit conservador de Sèrbia, fundat el 1992 com una escissió del Partit Democràtic (DS), i dirigit per Vojislav Koštunica.

Nacionalisme
Partits polítics de Sèrbia
Partits euroescèptics
Partits polítics fundats el 1992